CEV Champions League 2013-2014 – torneo pallavolistico femminile
CEV Champions League 2013-2014 – torneo pallavolistico maschile